O Campeonato Mundial de Futebol de Salão de 1988, foi a terceira edição do Campeonato Mundial de Futebol de Salão - FIFUSA
. Tendo como cidades sedes Canberra, Adelaide, Melbourne e Sydney; na Austrália. Contou com a presença de 16 países, divididos em quatro grupos na primeira fase.

O Paraguai sagrou-se campeão ao derrotar o até então favorito Brasil por 2 - 1, de virada. Encerrou um ciclo de invencibilidade da Seleção Brasileira de 920 jogos desde 1957.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Segunda fase

Grupo 1

Grupo 2

Fase final

Confrontos

Disputa de 3º Lugar

Final

Premiação

Ver também 
 CNFS - Confederação Nacional de Futebol de Salão
 Seleção Brasileira de Futebol de Salão

Desporto na Austrália em 1988
Eventos esportivos sediados na Austrália
1988
1988 no futsal